Drehimpulssatz steht für
Die Drehimpulserhaltung
Ein physikalisches Gesetz, wonach die Änderung des Drehimpulses gleich dem Drehmoment ist, siehe Drallsatz